Akka steht für:
 Akka (Marokko), eine Oasenstadt im Süden Marokkos
 ein Alternativname der Akha, eines Bergvolkes in Südostasien
 Akka (Berg), ein Bergmassiv in Lappland (Schweden)
 Titularbistum Akka, ein Titularbistum
 Akkon, eine Stadt im Norden Israels
 (8034) Akka, einen Asteroiden
 Akka (Mythologie), die Gattin des finnischen Hochgottes Ukko
 Akka, eine literarische Figur in Selma Lagerlöfs Roman „Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen“
 Akka (Alabama), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Akka (Software), ein Framework für Parallelisierung für Scala (Programmiersprache) und Java (Programmiersprache)
 Akka (Schiff, 2001), eine RoPax-Fähre von TT-Line (vormaliger Schiffsname: Nils Holgersson)

AKKA steht für:
 AKKA Technologies, einen französischen Ingenieursdienstleister 

Akka ist der Familienname folgender Personen:
 Lahcen Samsam Akka (* 1942), marokkanischer Kugelstoßer

Siehe auch:
 Aka

Abkürzung